Název Hoštice má více sídel:
 obce
 1. Hoštice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 2. Hoštice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice, obec známá z filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno...
 Hoštice (zámek) – zámek v této vesnici
 3. Hoštice-Heroltice – obec v okrese Vyškov
 4. Střelské Hoštice – obec v okrese Strakonice
 5. Šumavské Hoštice – obec v okrese Prachatice
 6. Velké Hoštice – obec v okrese Opava

 části obcí
 (3.) Hoštice (Hoštice-Heroltice) – část obce Hoštice-Heroltice v okrese Vyškov
 10. Hoštice (Mochtín) – část obce Mochtín v okrese Klatovy
 11. Hoštice (Nemyšl) – část obce Nemyšl v okrese Tábor
 12. Hoštice (Vodochody) – část obce Vodochody v okrese Praha-východ
 13. Hoštice nad Labem (Děčín XXIX-Hoštice nad Labem) – část města Děčín v okrese Děčín
 14. Horní Hoštice – část města Javorník v okrese Jeseník
 15. Malé Hoštice – část města Opava v okrese Opava
 (4.) Zadní Hoštice – osada ve Střelských Hošticích v okrese Strakonice

Podobný název mají:
 Hostice – část obce Ruda nad Moravou v okrese Šumperk
 Hostice (okres Rimavská Sobota) – obec na Slovensku
 Hoštičky – část obce Mochtín v okrese Klatovy